Nothingface es la primera demo auto-titulada de la banda de Metal alternativo Nothingface, siendo tambien el primer álbum con el vocalista Matt Holt. Lanzado originalmente en 1995 fue remasterizado en 2009 producido por ellos mismos.

Lista de canciones
Version demo

Las pistas 1, 2, 4, 5, 6 y 10 fueron regrabadas para su álbum debut Pacifier

Personal
Matt Holt - vocalista

Tom Maxwell - guitarrista

Bill Gaal - bajista

Chris Houck - baterista